

Persone 
 Andrew Phillips (1962) – nuotatore giamaicano
 Andrew Phillips (1989) – sciatore statunitense
 Andrew Phillips – cantautore statunitense